Chapelle-Bâton (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Chapelle-Bâton (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes